Asirija je lahko:

 Asirija, starodavno  cesarstvo v Mezopotamiji 
 Ena od provinc iranskih cesarstev:
 Ahemenidska Asirija
 sasanidski Asuristan
 Asirija (rimska provinca), provinca Rimskega cesarstva
 Asirija, pokrajina v Iraku
 Assyria,  mestna občina v Michiganu